Клин () — деревня в Александрийском сельсовете Шкловского района Могилёвской области Белоруссии.

Клин находится к юго-востоку от деревни Староселье, восточнее автодороги из Шклова в Староселье.

К востоку от Клина построена крупная молочнотоварная ферма ОАО «Александрийское».

Примечания 

Населённые пункты Шкловского района